Ста́рая Ка́менка — село в Лазовском сельском поселении Лазовского муниципального района Приморского края России, в 16 км от районного центра села Лазо.

Находится в долине реки Киевка. Через село проходит автомобильная дорога .

Почтовый индекс — 692980.

История 
Село было основано в 1907 году как село Корейская Каменка.

В 1972 году после вооружённого конфликта за остров Даманский в Приморье были переименованы все китайские географические наименования, заодно переименовали и Корейскую Каменку.

Население

Примечания

Топонимы 
 В Дальнегорском городском округе есть село Каменка.
 В Чугуевском районе есть село Каменка.

Населённые пункты Лазовского района